Con il termine ebulliometro si possono intendere alcuni strumenti scientifici:

 Ebulliometro di Malligand, oppure Ebulliometro Salleron Du-Jardin – strumenti utilizzati per la rapida determinazione titolo alcolometrico dei vini.
 Ebullioscopio – strumento usato per misurare il punto di ebollizione di un liquido.